Чарльз «Чак» Уэ́нделл Ко́лсон (; , Бостон, Массачусетс — , Фолс-Черч, Виргиния) — христианский деятель, американский политик, бывший советник президента Ричарда Никсона, один из участников Уотергейтского скандала. Основатель христианской организации «Тюремное братство». Автор более 30 книг, которые разошлись тиражом более пяти миллионов копий.

Биография 
Чарльз Колсон родился 16 октября 1931 года.
Окончил юридический факультет и получил степень доктора права.
В 1953—1956 годах служил в морской пехоте США. Окончил службу в звании капитана.
В 1969 году был помощником на президентских выборов Никсона. После назначения Никсона на пост стал особым советником президента.

После отставки Никсона стал одним из участников Уотергейтского скандала, в связи с этим в 1974 году он был приговорён к заключению на срок от одного до трёх лет и штрафу в размере 5000 долларов, в 1975 году был досрочно освобожден..

С 1975 года покинул политику.

В 1976 году основал христианскую организацию «Тюремное братство», помогавшую заключенным.

Автор книги «Конфликт царств» (в 1996 году вышла в издательстве «Гендальф» её русская версия), представляющей собой один из наиболее примечательных очерков на тему возникновения всемирных конфликтов. Книга посвящена извечному конфликту между церковью и государством. По мнению Колсона, таковой конфликт неизбежен, однако иногда человечеству удавалось достичь баланса в этом отношении. Книга примечательна специфическим колсоновским взглядом на причины, вызвавшие вторую мировую войну. По мнению Ч.Колсона, виновны в развертывании наиболее жестокой из войн в истории человечества британское и германское государства, а также англиканская и немецкая церковь, не сумевшие справиться с задачами управления, возложенными на них Богом.

В 2005 году вошел в список 25 влиятельнейших американских проповедников по версии журнала «Time».

В начале апреля 2012 года был госпитализирован с диагнозом кровоизлияние в мозг.

Умер 21 апреля 2012 года в одной из больниц штата Виргиния.

Примечания

Ссылки 
 BreakPoint Commentary
 Columns in Christianity Today
 Columns in The Christian Post
 Colson Center for Christian Worldview
 Chuck Colson’s biography at Prison Fellowship Ministries
 Watergate Key Players by the Washington Post
 Nixon aides say Felt is no hero  msnbc.com. June 1, 2005.
 Born Again by Al Hartley
 ShortNews.com (Source for Citizens Medal Presentation)

Ричард Никсон
Умершие от внутримозгового кровоизлияния
Выпускники школы Букингема Брауна и Николса
Выпускники Школы права Университета Джорджа Вашингтона
Преступники США
Награждённые Президентской гражданской медалью